Вернет 1. Сексион има више значења:

 Вернет 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Вернет 1. Сексион, Лос Венадос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику